Biston dorinda är en fjärilsart som beskrevs av Charles Oberthür 1910. Biston dorinda ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
dorinda